Der Münsterplatz bezeichnet üblicherweise einen Platz vor einem Münster.

Münsterplätze gibt es beispielsweise in:

 Aachen
 Basel, siehe Münsterplatz (Basel)
 Münsterplatz (Bern) in der Berner Altstadt
 Bonn, siehe Münsterplatz (Bonn)
 Breisach, siehe Breisacher Stephansmünster
 Castrop-Rauxel
 Freiburg im Breisgau, siehe Münsterplatz (Freiburg im Breisgau)
 Konstanz
 Mainz, siehe Münsterplatz (Mainz)
 Schaffhausen, siehe Kloster Allerheiligen
 Schwäbisch Gmünd, siehe Münsterplatz (Schwäbisch Gmünd)
 Ulm, siehe Münsterplatz (Ulm)